Менди — многозначный термин:

 Менди — роспись по телу хной.
 Менди — город в центральной части Папуа — Новой Гвинеи.

 Фамилия
 Менди, Антуан (род. 2004) — французский футболист.
 Менди, Бенжамен (род. 1994) — французский футболист.
 Менди, Бернар (род. 1981) — французский футболист.
 Менди, Жан-Поль (род. 1973) — французский боксёр.
 Менди, Кристоф (род. 1971) — французский боксёр.
 Менди, Нампали (род. 1992) — сенегальский футболист.
 Менди, Паскаль (род. 1979) — сенегальский футболист.
 Менди, Ферлан (род. 1995) — французский футболист.
 Менди, Эдуар (род. 1992) — сенегальский футболист, вратарь.

См. также